Сіртеш () — угорське прізвище.

 Адам Сіртеш (; 1925–89) — угорський актор.
 Андраш Сіртеш (;  1951) — угорський режисер, оператор, актор.
 Джордж Сіртеш (;  1948) — британський поет, перекладач.
 Огі Сіртеш (;  1955) — угорська акторка.
 Томаш Сіртеш (;  1945) — угорський режисер.